Лужок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лужок — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Лужок — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Лужок — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Венгрия 
 Лужок — населённый пункт в Шейеском районе медье Баранья.

Россия 
 Лужок — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Лужок — село в Буйском районе Костромской области.
 Лужок — посёлок одноимённого санатория во Всеволожском районе Ленинградской области.
 СТ Лужок — дачный посёлок в Выборгском районе (Выборг) Ленинградской области.
 Лужок — прежнее название современной деревни Лужицы в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Лужок — посёлок в Троснянском районе Орловской области.
 Лужок — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Лужок — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Лужок — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Украина 
 Лужок — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Лужок — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Лужок — село в Дергачёвском районе Харьковской области.

Другое 
 «Лужок» — название моделей автобусов.

См. также 
 Лужки